

Sigle 
 Limba Sarda Comuna

Codici 
 LSC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto La Florida di La Serena (Cile)
 LSC – codice vettore ICAO di Los Cedros Aviación